Кузо́вка — село в Богородицком районе Тульской области России.

В рамках административно-территориального устройства является центром Кузовского сельского округа Богородицкого района, в рамках организации местного самоуправления включается в Товарковское сельское поселение.

География 
Расположено в 14 км к югу от города Богородицка, по обоим берегам реки Кузовки, которая в свою очередь впадает в реку Упёрту севернее села Ломовка.

Население 
  

Население —  чел. ().

История 

Кузовка была основана в 1723 году. Существует несколько версий названия села. По одной из них оно возникло от того, что жители этой богатой лесами местности плели кузовки из бересты или ивы. В то же время, данная версия вызывает сомнения: ближайший лес находится возле г. Богородицка, что около 20 км севернее; на исторической карте в Богородицком музее (усадьба графа Бобринского) никаких лесов в XVII веке на месте Кузовки не отмечено. На картах до 1816 года населённый пункт имеет основное название Богоявленское, в качестве второго упоминается название Кузовка.На более поздних картах упоминается уже название Кузовка, в качестве второго Богоявленское. На картах позднее 1850 года уже упоминается только название Кузовка. Поэтому можно сделать вывод, что название Кузовка после 1812-1820 годов по некоторой причине было изменено на Кузовка.

Великая Отечественная война 
С 13 ноября по 15 декабря 1941 года село находилось в немецкой оккупации. Освободили его соединения 10-й армии под командованием генерал-лейтенанта Ф.И. Голикова.

Полный кавалер ордена Славы Свинолупов Андрей Яковлевич, родился 22.08.1908 в с. Кузовка в семье крестьянина. Русский. Член КПСС с
1942 года. Окончил 4 класса. Был крестьянином-единоличником, затем
работал десятником-плотником ст. Товарково Богородицкого района, а с 1936 года трудился в Тульской области на
руднике забойщиком. В Красной Армии в 1930—32 г.г., 1939—1940г.г. и с июня 1941. Участник
советско - финской войны 1939—40 г.г.

На фронте в Великую Отечественную войну с августа 1941года. Командир отделения 21-го гвардейского инженерно-сапёрного батальона (35-я инж.-сап. бригада, 69-я армия, 1-й Белорусский фронт).

Гвардии сержант Свинолупов  при прорыве обороны противника в районе нас. пункта Коханув (Польша) в
ночь на 13.01.45 г. проделал проход в проволочных заграждениях и снял более 15
противотанковых мин. 25.01.45 г. награждён орденом Славы 3 степени.
10.02.45 г. при строительстве моста через р. Одер южнее г. Лебус (Германия) бойцы
отделения во главе с Свинолуповым А.Я. под огнём противника сплавили лесоматериалы на левый берег
реки и, находясь по пояс в воде, своевременно выполнили ответственную боевую
задачу. Гвардии сержант  был ранен, но продолжал работать. 31.3.45 г. награждён орденом Славы 2 степени.
В р-не г. Лебус 16.4.45 г. отделение Гвардии старшего сержанта Свинолупова проделало проходы в
проволочных заграждениях и сняло 22 противотанковых мины, 20.4.45 г. провело разведку
переднего края противникака, в результате чего были добыты ценные сведения о
расположении его живой силы и огневых средств. 15.5.46 г. награждён орденом Славы 1 степени.

В октябре 1945 демобилизован. Жил в с. Кузовка. Работал в колхозе. Награждён орденами
Отечественной войны 1 и 2 ст., медалями, в т. ч. «За боевые заслуги». Умер
9.12.1986 г..

Слободы 
Кузовка исторически включают 11 слобод: Поповка, Лобановка, Свирёвка, Атинёвка, Жильцовка, Мартыновка, Разорёновка (Лазарёновка), Телышёвка, Украина, Большак, Посёлок (Молодёжный). Есть ещё одна слобода - Болото. Не упоминается из-за неблагозвучного названия. Присоединилась к Атинёвке. Между Свирёвкой и Атинёвкой, в конце Свирёвки и ближе к железной дороге, находится местность Крючок, слободой не считавшаяся. Также молодые жители слободы Разорёновки часто изменяют её название на Лазарёновку, ведя происхождение от некоего Лазаря, однако история названия другая: там селилась сельская беднота, в связи с чем и слободе дали название от слова "разорение". Поповка получила название из-за расположения церкви и дома священника, Лобановка – из-за подъёма в гору по пути на Украину, которая получила такое имя как окраина Кузовки. Жильцовка была самой населённой и довольно длинной слободой. Большак – местность в середине села вдоль шоссе (большака). Посёлок – самая молодая часть Кузовки, где стоят дома, построенные колхозом "Рассвет" в 1980-е гг. Также жители Поповки называют верхней слободой ту линию домов Поповки, которая расположена выше на местности, аналогично используется название "нижняя слобода", последняя стоит ближе к реке и ниже верхней слободы.

Достопримечательности 

В Кузовке находятся руины Богоявленской церкви 1831 года постройки. Церковь взорвана в 1960-х годах, кирпич использовался, согласно имеющимся сведениям, для строительства новой школы. Если от церкви осталась лишь часть одной из стен, то колокольня хорошо сохранилась: поднявшись по внутренней каменной лестнице, можно обозревать панораму села и окрестностей.

Одна из достопримечательностей Кузовки – так называемые «провальные
ямы». Это карстовые воронки в земле, заполненные водой. В настоящее время известны три из них. Первая, самая
большая, находится примерно в полукилометре южнее бывшей МТФ за слободой
Атинёвка. Сейчас по краям она заросла деревьями и кустами, но всё ещё приличных
размеров. Хорошо видна на спутниковых картах. В царские времена разбойники,
грабившие людей на старом большаке, скидывали в эту яму упряжки лошадей вместе
с повозками, такого размера была эта яма. Её по праву назвали Бездонной ямой. Две другие ямы (сейчас заросли
полностью) находились по течению реки Кузовка за слободой Украина. Одна была
напротив Васиного лога (была видна  ещё в
середине 90-х), другая ниже по течению, пониже Оксюткиной лощины, заросла в
80-е. (В. Ануфриев, уроженец села Кузовка).

Упоминание в прозе 
Село Кузовка упоминается в современной прозе. Так, данная местность описывается в приключенческом рассказе Евгения Завгороднего «Через Кузовку в Ростов». Текст был впервые опубликован в декабре 2019 года.

Примечания 

Населённые пункты Богородицкого района